Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2010 vond plaats van 2 tot en met 11 oktober 2010 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de veertiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Peking 2010. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki haar zesde enkelspeltitel van het seizoen. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Russin Vera Zvonarjova in drie sets. De finale werd op maandag 11 oktober gespeeld omdat regenval verhinderde dat de finale op de voorziene datum van 10 oktober kon plaatsvinden. Het was de twaalfde toernooizege uit de carrière van Wozniacki. Nadat Wozniacki in de derde ronde zegevierde tegen Petra Kvitová, verzekerde zij zich al van de eerste plaats op de wereldranglijst.

In het dubbelspel won het ongeplaatste duo Chuang Chia-jung / Volha Havartsova het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Gisela Dulko en Flavia Pennetta na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Vier speelsters met "bye" 
* Wegens overlappende datum kregen devier halvefinalistes van het toernooi van Tokioeen bye voor de eerste ronde:
  Caroline Wozniacki
  Francesca Schiavone
  Jelena Dementjeva
  Viktoryja Azarenka

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Peking 2010
Peking